La saison 1998-1999 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du HC Lugano.

Ligue nationale A

Saison régulière

Play-off

Finale des play-out et finale de promotion/relégation

Ligue nationale B

Saison régulière

Play-off

ligue

Juniors Élites

Références 

1998
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1998
Sport en Suisse en 1999